Braakman ist der Familienname folgender Personen:

 Anthonie Braakman (1811–1870), niederländischer Landschaftsmaler
 Rimke Braakman (* 1991), niederländische Beachvolleyballspielerin

Braakman steht für:
 Braakman (Westerschelde), ehemaliger Mündungsarm der Westerschelde

Siehe auch:
 Braakmann
 Brackmann